Disasterina är ett släkte av sjöstjärnor. Disasterina ingår i familjen Asterinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Disasterina